Bailly kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bailly-en-Rivière – fransk kommun i departementet Seine-Maritime  
 Bailly-aux-Forges, fransk kommun i departementet Haute-Marne 
 Bailly, Oise – fransk kommun i departementet Oise 
 Bailly, Yvelines – fransk kommun i departementet Yvelines 
 Bailly-le-Franc – fransk kommun i departementet Aube 
 Bailly-Romainvilliers – fransk kommun i departementet Seine-et-Marne